lettergreep, lettergrepen in het algemeen
Syllabisch schrift, een op lettergrepen gebaseerd schrijfsysteem